Михаил Григорьевич Малышев:
 Малышев, Михаил Григорьевич (1916—1994) — Герой Советского Союза.
 Малышев, Михаил Григорьевич — председатель избирательной комиссии Республики Крым, начальник Главного управления Совета министров Республики Крым по взаимодействию с правоохранительными и контролирующими органами.